Каролина фон Вольтман (; урожденная Стош (); ) — немецкая  и ; жена историка  известная также под превдонимом «Луиза Берг» ().

Биография 

Каролина Стош родилась 6 марта 1782 года в городе Берлине и была старшей дочерью врача и прусского секретного советника Карла Вильгельма и Огюсты Стош (урожденной Хениг). Интерес к литературе появился у неё уже в раннем возрасте.

В 17 лет она вышла замуж за поэта и военного советника . Они расстались уже в 1804 году, но в том же году Каролина познакомилась с , за которого вышла замуж 25 октября 1805 года. Наделённая большим умом, она принимала деятельное участие в работах своего мужа-историка.

Около 1804 года она написала свой первый роман «Евфросиния», который позже был переработан с мужем и опубликован под названием «Элоиза». Затем она написала несколько работ и работала с мужем. В 1813 году они переехали в Прагу, где Каролина перевела несколько произведений Марии Эджуорт. После того, как Карл Людвиг фон Вольтман перестал писать из-за паралича правой руки, его работы редактировала жена; он умер в 1817 году.

В том же году Каролина фон Вольтман написала приложение к автобиографии Карла Людвига и до 1827 года начала публиковать его «Sämmtlichen Werke» в 14 томах. В 1824 году она стала редактором пражского периодического издания «Der Kranz», где также публиковались ее произведения. Два года спустя она вернулась жить в немецкую столицу.

Она побывала в Италии и Швейцарии в 1832 и 1833 годах соответственно. 

Каролина фон Вольтман умерла 18 ноября  1847 года в родном городе.

Библиография

Изданные труды 
 Euphrosyne (1804, re-worked an published as Heloise in 1809)
 Karl und Karoline von Woltmanns Schriften (5 volumes, 1806–07)
 Band 1: Erzählungen (1806)
 Band 2: Erzählungen (1806)
 Band 3: Blätter der Liebe (1806)
 Band 4: Gedichte (1807)
 Band 5: Lebensbeschreibungen (1807)
 Orlando (1815)
 Volkssagen der Böhmen (2 volumes, 1815) online
 Maria und Walpurgis (1817)
 Neue Volkssagen der Böhmen (1820)  online
 Historische Darstellungen zu mehrerer individuellen Kenntniß der Zeiten und Personen (1820)
 Über Beruf, Verhältnis, Tugend und Bildung der Frauen (1820)
 Die weissen Hüthe (1822)
 Der Ultra und der Liberale (1824)
 Spiegel der großen Welt und ihrer Forderungen (1824)
 Die Bildhauer (1829)
 Die weiße Frau (1832)
 Das Erbe (1832)
 Deutsche Briefe. Woltmanns Briefwechsel mit Goethe und anderen Freunden (as editor, 1834)
 Menschen und Gegenden. Vol. 1: Deutschland und die Schweiz (1835)

Газетные и журнальные статьи
 Frühlingsgesang der Deutschen (in Kronos, 1813)
 Genebald (in Berliner Damenkalender auf das Jahr 1816)
 Das Glück der Entfernten (in Morgenblatt für gebildete Stände|Morgenblatt, 1820)
 Des Tages Wiederkehr (in Aglaja, 1822)
 Ein Fragment aus George Gordon Byron Childe Harold, Mai, Fragment aus dem Werke über Natur, Bestimmung, Tugend und Bildung der Frauen, Über Freundschaftsverhältnisse und Gedichte (in Der Kranz, 1823)
 Sinnigkeit (in Abendzeitung, 1824)

Переводы 
 Maria Edgeworth: Denkwürdigkeiten des Grafen von Glenthorn (1814)
 Maria Edgeworth: Schleichkünste (1814)
 Jean-Nicolas Bouilly. Geschichten für junge Frauen (1820)

Примечания

Литература 
 Woltmann, Karoline von // Allgemeine Deutsche Biographie .

Ссылки 

 

Немецкие писательницы